

Persone
 Bertha Wehnert-Beckmann (1815-1901) – fotografa tedesca
 Christopher Beckmann (1986) – ex sciatore statunitense
 David Beckmann (2000) – pilota automobilistico tedesco
 Emilie Beckmann (1997) – nuotatrice danese
 Ernst Otto Beckmann (1853-1923) – farmacista e chimico tedesco, dal quale prende il nome la trasposizione di Beckmann
 Eunice Beckmann (1992) – calciatrice tedesca
 Gudrun Beckmann (1955) – ex nuotatrice tedesca
 Liisi Beckmann (1924-2004) – designer e artista finlandese
 Max Beckmann (1884-1950) – pittore tedesco
 Mikkel Beckmann (1983) – calciatore danese

Altro
 Benn Beckman – personaggio del manga e anime One Piece